Jean André Deluc (1727-1817), physicien suisse ;
 Deluc est un cratère lunaire nommé en son honneur.
 Gabriel Deluc (1883-1916), peintre français ;
 Jean-Michel Deluc (1955), sommelier français ;
 Xavier Deluc (1958), acteur français ;
 Édouard Deluc (1970-), réalisateur français.